Ста́рая синаго́га ():
 Старая синагога — в Белостоке (Польша)
 Старая синагога — в Быдгощи (Польша)
 Старая синагога — в Вильнюсе (Литва)
 Старая синагога — в Катовице (Польша)
 Старая синагога — в Харбине (Китай)
 Старая синагога — в Эрфурте (Германия)

См. также 
 Староновая синагога